Stocktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stocktjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Västra Stocktjärnet, sjö i Arvika kommun,  (5,07 ha)
Östra Stocktjärnet, sjö i Arvika kommun,  (4,98 ha)
Stocktjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (10,3 ha)
Stocktjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Stocktjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Stocktjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Stocktjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 
Stocktjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Stocktjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (10,8 ha)

Se även
Stocketjärn
Stockatjärnen, sjö i Marks kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn